A competição mais de 80 kg masculino do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 23 de agosto no Ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim. A fase preliminar iniciou-se às 11:00, às 16:00 foram as quartas de final, as semifinais às 17:30, a repescagem às 18:30, a disputa das medalhas de bronze às 19:30 e a final às 20:30.

Resultados

Repescagem 

Na disputa da medalha de bronze o atleta de Cuba, Ángel Matos, agrediu o árbitro sueco Chakil Chelbat e, por isso, foi desclassificado.

Eventos do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008